P34 peut faire référence à :
 HMS Ultimatum (P34), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Tyrrell P34, une formule 1 de l’écurie Tyrrell Racing.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres